

Sigle 
 Montreal Neurological Institute – Istituto Neurologico di Montréal

Codici 
 MNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Blackburne, Montserrat
 mni – codice ISO 639-3 della lingua manipuri